Montauban kan syfta på:

Montauban – en kommun i södra Frankrike
Montauban-sur-l'Ouvèze
Montauban-de-Picardie
Montauban-de-Bretagne
Montauban-de-Luchon